Caricyno – stazione della metropolitana di Mosca
 Caricyno – quartiere di Mosca
 Parco Caricyno – parco di Mosca